Treholt ist der Familienname folgender Personen:

 Arne Treholt (1942–2023), norwegischer Politiker
 Thorstein Treholt (1911–1993), norwegischer Politiker